Bertha Benz Memorial Route  — roteiro turístico na Alemanha
 Bertha (Minnesota) — cidade americana de Minnesota

Desambiguações de antropônimos